— полуостров, находящийся на востоке от города Нагасаки, префектура Нагасаки, остров Кюсю, Япония. На его северо-восточной оконечности расположен город Симабара.

Площадь полуострова составляет  467,39 км², окружность - 138,3 км (по дорогам - около 100 км)

В центральной части полуострова расположен вулкан Ундзэн, лежащий на грабене Ундзэн.

Полуостров известен тем, что здесь происходило Симабарское восстание. Его последствием стала изоляция Японии от внешнего мира в 1639 году.

См. также 
 Симабара (княжество)

Примечания 

Полуострова префектуры Нагасаки